Стя́понас Да́рюс (, имя при рождении Стяпонас Юця́вичюс-Дара́шюс () ; 9 января 1896 — 17 июля 1933) — литовский военный лётчик, спортсмен, участник Олимпийских игр, участник войны за независимость; американский лётчик гражданской авиации, представитель литовской диаспоры в США, участник Первой мировой войны. Погиб, совершая трансатлантический перелёт по маршруту Нью-Йорк — Каунас вместе со Стасисом Гиренасом.

Биография

Детство и юность 
Из крестьян. Родился 9 января 1896 года на хуторе Рубишкес, Россиенского уезда Ковенской губернии. Родители — Йонас Ромуалдас и Аугустина. Крещён в римско-католическую веру.

В 1905 году умирает его отец, и в следующем году мать вторично выходит замуж за Казиса Дягутиса — опекуна семьи.

В 1907 году с родителями эмигрировал в США, где уже жил старший брат.

Военная карьера 
Во время Первой мировой войны вступил добровольцем в Армию США. Был телефонистом. Сражался во Франции, был ранен. Награждён Пурпурным Сердцем и медалью Победы. В Армии США с 12 апреля 1917 по 10 мая 1919 года.

В 1920 году поступил в Чикагский университет, где также посещал курсы офицеров запаса, но обучение в нём продолжать не стал.
В то время в Литве шла война за независимость, и Дарюс решил принять в ней участие. В том же году он вернулся на родину и вступил в Войско Литовское. Служил в разведывательном отделении Генерального штаба.

15 октября 1920 поступает в , готовившее младших офицеров. 8 мая 1921 года заканчивает военное училище и зачисляется в артиллерию, но уже 19 июня поступает на курсы лётчиков.

После окончания теоретического курса в 1922 году ему присваивается звание лейтенанта авиации. 1 декабря 1924 года он становится военным лётчиком, а 18 декабря ему присваивается звание старшего лейтенанта.

Стяпонас Дарюс был активным участником Клайпедского восстания 1923 года, являлся одним из его руководителей. За участие в восстании был награждён медалью Освобождения Клайпеды.

В 1927 году вновь выехал в США, где работал в гражданской авиации.

Трансатлантический перелёт 

15 июля 1933 вместе с лётчиком Стасисом Гиренасом предприняли попытку беспосадочного трансатлантического перелёта по маршруту Нью-Йорк — Каунас (7186 км) на самолёте, названном «Lituanica».

После удачного перелёта над северной частью Атлантического океана, занявшего 37 часов 11 минут, самолёт ночью 17 июля в 0:36 часов берлинского времени потерпел аварию в лесу на территории Германии, недалеко от Золдина; оба лётчика погибли. Самолёт пролетел 6411 км и разбился в 650 км от цели (в Каунасе готовилась торжественная встреча). Место катастрофы ныне находится на территории Польши у деревни  под Мыслибужем. Официальная версия немецкой комиссии: причиной аварии назвала плохие погодные условия и перерасход топлива, повёдший к недопустимо опасному снижению. 
В советском художественном фильме «Полёт через Атлантический океан» представлена версия, не имеющая исторических подтверждений, согласно которой самолёт пролетал над секретным концентрационным лагерем Берлинхен и был сбит.

Спорт 
Дарюс был известным спортсменом, занимался баскетболом, хоккеем, бейсболом, боксом, лёгкой атлетикой. На Олимпийских играх 1924 года в Париже он был запасным вратарём сборной Литвы по футболу. На клубном уровне как футболист выступал за каунасскую команду ЛФЛС. Спортивный стадион в Каунасе назван в честь С. Дарюса и С. Гиренаса.

Память 
Лётчики были торжественно похоронены в Каунасе на Воинском кладбище и обрели посмертную славу национальных героев Литвы. О лётчиках и их трансатлантическом полёте создано немало стихотворных произведений литовских поэтов: издавались специальные антологии. На русском языке стихотворение памяти Дарюса и Гиренаса написал К. Д. Бальмонт. Деревня, в которой родился Стяпонас Дарюс, переименована в его честь. Имена лётчиков носят улицы в городах Литвы, школы и гимназии, стадион в Каунасе и маленький . Памятник Дарюсу и Гиренасу установлен в Чикаго, где сложилась большая литовская диаспора. Изображения Дарюса и Гиренаса помещены на банкноте 10 литов.

Награды 
  Медаль Освобождения Клайпеды
  Пурпурное сердце
  Медаль Победы

Примечания

Ссылки 
 Steponas Darius
 Steponas Darius

Лётчики Литвы
Лётчики США
Погибшие в авиакатастрофах в Германии
Футболисты по алфавиту
Футболисты Литвы
Футбольные вратари
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Игроки сборной Литвы по футболу
Похороненные на Воинском кладбище (Каунас)
Участники Первой мировой войны (США)